Алексе́й Евсе́ев:
 Евсеев, Алексей Витальевич (род. 1994) — российский футболист. 
 Евсеев, Алексей Михайлович (род. 1979) — российский футболист. 
 Евсеев, Алексей Сергеевич (1921—2005) — советский инженер, профессор, лауреат Ленинской премии.